Gorontalo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gorontalo, provinshuvudstad, 
 Gorontalo (provins), 
 Kabupaten Gorontalo, kabupaten, 
 Desa Gorontalo, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar